« Un chien dans un jeu de quilles » est une expression française. Elle a été utilisée comme titre dans :
 Un chien dans un jeu de quilles (Uno sconosciuto nel mio letto), film franco-italien réalisé par Fabien Collin en 1962 ;
 Un chien dans un jeu de quilles, film français réalisé par Bernard Guillou en 1983 ;
 Un chien dans un jeu de quilles, album de la série B.D. Jérôme K. Jérôme Bloche en 2006.